«Уоспс» (, ) — название ряда спортивных клубов.

 «Уоспс» — британский регбийный клуб.
 «» — британский хоккейный клуб.
 «» — название британского клуба «Уиган Уоррирорз» в 1879—1895 гг. (в период вхождения в Регбийный союз Англии, до выделения Лиги регби).